

Макіес — місто, штат Мен
 Макіес — місто, штат Нью-Йорк
 Макіес — переписна місцевість, штат Мен
 Макіес — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Макіес — переписна місцевість, штат Вашингтон